Gravina peut faire référence à :

Noms de lieux 

 Gravina di Catania, une ville italienne de Sicile
 Gravina in Puglia, une ville italienne des Pouilles
 Roggiano Gravina, une commune italienne de Calabre
 Les Îles Gravina, des îles du Sud-Est de l'Alaska
 L'Île Gravina, une de ces îles

Noms de personnes 

 Carla Gravina (1941- ), actrice italienne.
 Cesare Gravina (1858-1954), acteur italien.
 Domenico da Gravina, historien italien, mort vers 1350.
 Federico Carlos Gravina y Nápoli (1756-1806), amiral espagnol.
 Gilbert de Gravina, baron italo-normand du .
 Giovanni Vincenzo Gravina (1664-1718), homme de lettres et juriste italien.
 Louis de Gravina (1324-1364), Louis d'Anjou, comte de Gravina.
 Pasquale Gravina (1970- ), joueur de volley-ball italien
 Pietro Gravina (1453-1527), poète latin moderne
 Pietro Gravina (1749-1830), cardinal italien.
 Vanessa Gravina (1974- ), actrice italienne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme